Clarks Hill – CDP degli Stati Uniti d'America nella Carolina del Sud
Clarks Hill – comune degli Stati Uniti d'America nell'Indiana